Никола́й Ка́рпович Кириче́нко (; 12 февраля 1923, с. Петропавловка, Купянский уезд, Харьковская губерния, СССР — 12 августа 1986, Одесса, Украинская ССР, СССР) — советский партийный и государственный деятель Украинской ССР, Герой Социалистического Труда (1977).

Член ВКП(б) с 1944 года. Член ЦК Компартии Украины (1966—1986). Кандидат в члены ЦК КПСС (1971—1977), член ЦК КПСС (1977—1986). Депутат Верховного Совета СССР 7-10 созывов.
Почётный крымчанин (2000, посмертно).

Биография 
Родился в крестьянской семье.

В годы Великой Отечественной войны, оставив учебу в институте, ушел на фронт. Принимал активное участие в боевых действиях под Сталинградом (где был тяжело ранен), на Втором и Третьем украинских фронтах. В 1943 году командир санитарного взвода 282-го гвардейского стрелкового полка, затем служил военфельдшером в эскадрилье Луганского авиаучилища.

Окончил Харьковский учительский институт (1950) и Харьковский педагогический институт (заочно в 1955).

С 1946 года на комсомольской работе.

 1947—1949 гг. — первый секретарь Купянского городского комитета ЛКСМ Украины,
 1949—1955 гг. — второй, первый секретарь Харьковского областного комитета ЛКСМ Украины,
 1955—1960 гг. — второй секретарь ЦК ЛКСМ Украины,
 1960—1961 гг. — секретарь Полтавского областного комитета КП Украины,
 1961—1962 гг. — второй секретарь Полтавского областного комитета КП Украины,
 1962—1963 гг. — председатель исполнительного комитета Полтавского областного Совета,
 январь-июль 1963 г. — председатель исполнительного комитета Полтавского сельского областного Совета,
 1963—1964 гг. — первый секретарь Кировоградского сельского областного комитета КП Украины,
 1964—1965 гг. — председатель исполнительного комитета Кировоградского областного Совета,
 1965—1967 гг. — первый секретарь Кировоградского областного комитета КП Украины,
 1967—1977 гг. — первый секретарь Крымского областного комитета КП Украины,
 1977—1983 гг. — первый секретарь Одесского областного комитета КП Украины.
«Это был весьма энергичный человек. Он буквально излучал силу характера, интеллект. И в глазах собеседника мгновенно превращался в фигуру масштабную».
С октября 1983 года на пенсии.

Похоронен в Одессе на Втором Христианском кладбище.

Сын Виталий.
Дочь Ольга.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (1977)
 4 ордена Ленина (22.03.1966; 27.08.1971; 22.12.1977; 11.02.1983)
 орден Октябрьской Революции (9.02.1973)
 орден Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985)
 орден Трудового Красного Знамени (26.02.1958)
 2 ордена «Знак Почёта» (28.10.1948; 26.04.1957)
 медаль «За отвагу» (12.12.1943)
 другие медали
 Почётный крымчанин (26.04.2000, посмертно)

Память 

 Памятник, установленный в Симферополе в Центральном городском парке на набережной Салгира.
 В 2002 году в Крыму был учреждён Симферопольский городской благотворительный фонд «Возрождение Крыма» имени Николая Карповича Кириченко.
 Современники отзываются о Николае Карповиче Кириченко как об «истинном хозяине, при котором Крым, как никогда ни до, ни после, славился своими садами и виноградниками, бурными темпами развивающимся животноводством».

Примечания

Ссылки 

 Биография
 Пассажир «Волги» 02-35 КИЕ: О Николае Кириченко вспоминает его личный водитель

Члены ЦК КПСС
Первые секретари Кировоградского обкома КП Украины
Первые секретари Одесского обкома КП Украины
Первые секретари Крымского обкома КП Украины
Герои Социалистического Труда
Выпускники Харьковского национального педагогического университета
Почётные крымчане
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Похороненные на 2-м Христианском кладбище Одессы
Первые секретари краевых, областных и окружных комитетов ВЛКСМ
Председатели Полтавского облисполкома
Председатели Кировоградского облисполкома
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС